peut faire référence à :
 , chanson de ragtime de 1911 ;
 Oh, You Beautiful Doll (film, 1926), court métrage de Dave Fleischer ;
 Oh, You Beautiful Doll (film, 1929), court métrage de Dave Fleischer ;
 Toute la rue chante (Oh, You Beautiful Doll), film de John M. Stahl sorti en 1949 ;
 Oh, You Beautiful Doll, film de Walt Davis sorti en 1973.

Homonymie de titre